Владимир Константинович Бабаев (, село Новоалександровка — , Нижний Новгород) — профессор, доктор юридических наук, заслуженный деятель науки Российской Федерации, генерал-майор милиции, почетный сотрудник МВД России, лауреат международной премии «Фемида», почетный гражданинин Нижегородской области, действительный член РАН и ПАНИ.

Биография 
Родился 1 декабря 1939 года в селе Новоалександровка Тамбовского района, Амурской области. Был тринадцатым ребёнком в семье.

В 1961 году поступил в Дальневосточный государственный университет на юридический факультет по специальности «правоведение», который окончил в 1966 году с красным дипломом. В этом же году был направлен в целевую аспирантуру Свердловского юридического института.

В 1969 году под руководством С. С. Алексеева досрочно защитил кандидатскую диссертацию по теме «Презумпции в советском праве». После возвращения в Дальневосточный университет, Бабаев через три года получил ученое звание доцента и должность заведующего кафедрой.

В 1972 году был приглашён в город Горький, в только что открывшуюся Горьковскую высшую школу МВД СССР на должность доцента кафедры государственно-правовых дисциплин, а через 11 месяцев стал заведующим кафедрой.

В 1980 году защитил докторскую диссертацию по теме «Советское право как логическая система». В 1982 году ему было присвоено звание профессора, а сам он был назначен на должность заместителя начальника по научной работе.

1 октября 1987 года в звании генерал-майора милиции был назначен на должность начальника Горьковской высшей школы МВД СССР. Под его руководством школа была преобразована сначала в институт, а позднее и в академию МВД.

В 2003 году В. К. Бабаев покидает должность главы Нижегородской академии МВД России (бывшая Горьковская высшая школа МВД СССР) и возглавляет созданную им в 1997 году Нижегородскую правовую академию. С 2005 года является почётным гражданином Нижнего Новгорода.

31 декабря 2008 года В. К. Бабаев умирает в Нижнем Новгороде. Его похоронили на Бугровском кладбище.

Награды 
Орден Почета
Орден Дружбы
Орден Святого Даниила III степени
Медаль «За охрану общественного порядка»
Медали МВД России

Библиография 
В. К. Бабаев написал около 200 научных трудов, наиболее известными среди них являются:
 

 (переиздавалась также в 2002, 2004, 2006 годах)
 (переиздавалась также в 2004, 2006 годах)

Память 
 Мемориальная доска на здании Нижегородской правовой академии.

Примечания 

Похороненные на Красном кладбище